Дофар:

 Дофар — мухафаза (после 2011 года) в Султанате Оман.
 Дофар — оманский футбольный клуб базирующийся в Салала, выступающий в Оманской Премьер-лиге.
 «Дофар» — общество с ограниченной ответственностью, Санкт-Петербург.

См. также 
 Война в Дофаре